Il doppio del torneo di tennis Tunis Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Gimeno Traver e Iván Navarro che hanno battuto in finale Bart Beks e Martijn van Haasteren 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Irakli Labadze /  Lovro Zovko (primo turno)
 Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (semifinali)

 Simone Vagnozzi /  Jiří Vaněk (primo turno)
 Bart Beks /  Martijn van Haasteren (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2006